Ungern steht für:

 Ungern-Sternberg, deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 Ungern (Gemeinde Kraubath), Ortsteil von Kraubath an der Mur, Bezirk Leoben, Steiermark